

Persone
Torakichi Nakamura – ex-giocatore giapponese di golf

Personaggi immaginari
Torakichi (Torakiki) – uno degli amici animali di Spank, in Hello Spank e nelle serie successive